

Plaatsen 
Kessel (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Nijlen
Kessel (Duitsland), een plaats in de Duitse gemeente Goch
Kessel (Limburg), een dorp en voormalige gemeente in Nederlands-Limburg
Kessel (Noord-Brabant), een plaats in Noord-Brabant
Kessel-Lo, een deelgemeente van de stad Leuven
Graafschap Kessel, een voormalig graafschap in Noord-Limburg en Noordrijn-Westfalen
Land van Kessel, een voormalige heerlijkheid in Noord-Limburg

Personen 
 zonder voorvoegsel:
Annie Kessel (1918-2000), een Nederlands katholiek politica
Barney Kessel (1923-2004), een Amerikaans jazzgitarist
Georgina Kessel, een Mexicaans politica en econome
Loris Kessel (1950-2010), een Zwitsers Formule 1-coureur

 met voorvoegsel:
 Kessel (familie), van Kessel of de Kessel
Cor van Kessel (1903-1958), Nederlands drukker en uitgever
Guillielmus van Kessel (1763-1822), een burgemeester van de Nederlandse stad Eindhoven
Henk van Kessel (1946), een Nederlands motorcoureur
Ineke van Kessel (1948), een Nederlands journalist en historicus
Jan van Kessel, de naam van verschillende kunstenaars 
Jan van Kessel (1641-1680), een Nederlands tekenaar en schilder
Lieve van Kessel (1977), een Nederlands hockeyspeelster
Lijsbeth van Kessel (1979), een Nederlands hockeyspeelster
 Roland van Kessel (1970), burgemeester van de Nederlandse gemeente Cranendonck

Overig 
Kessel (bier), een Belgisch bier
Kessel (krijgskunde), militaire term voor een door de vijand ingesloten formatie
Kessel (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Station Kessel, een onbemand spoorwegstation (of stopplaats) in de Belgische deelgemeente Kessel
K. Kessel FC, een Belgische voetbalclub uit Kessel opgericht in 1926
FC Excelsior Kessel, een Belgische voetbalclub uit Kessel opgericht in 1970